Турниры по хоккею на траве Всефриканских игр — соревнования для национальных хоккейных (на траве) сборных команд стран Африки, проводимые в рамках Всеафриканских игр под эгидой Африканской федерации хоккея на траве (AfHF) и Высшего совета спорта в Африке (CSSA).
 
Всеафриканские игры проводятся с 1965 года. С 1987 — раз в 4 года. Хоккей на траве входил в программу соревнований с 1987 (IV игры) по 2003 годы.

В Играх 1987 и 1991 годов принимали участие только мужские хоккейные сборные. С 1995 в хоккейных турнирах Всеафриканских игр участвовали также женщины.

В мужских турнирах чаще всего побеждали хоккеисты ЮАР и Египта — по два раза. Одна победа у Кении. Во всех трёх женских турнирах чемпионками становились хоккеистки ЮАР.

Призёры Всеафриканских игр

Мужчины

Женщины

Страны-участницы

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Архив результатов

Всеафриканские игры